Miączyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
Miączyn, une gmina rurale du powiat de Zamość
 Miączyn, village et chef-lieu de la gmina de même nom, 
dans la voïvodie de Mazovie
 Miączyn, village de la gmina de Czerwińsk nad Wisłą